Korys (Koryzna) – polska rodzina
 korys (Coris julis) – gatunek ryby